Epigloea är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Epigloea i familjen Epigloeaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Epigloeaceae, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Epigloea